Niemcy:
 Kreis Angermünde – nazwa byłego powiatu w latach 1952-1993
 Kreis Angermünde – dawna nazwa byłego powiatu w latach 1818-1952

Zobacz też:
 Angermünde